Pierre d'Alençon peut désigner :

Personnes 
Plusieurs personnes ont porté le nom de Pierre d'Alençon, notamment :

 Pierre Ier d'Alençon (1251-1283), fils puîné de Saint Louis, roi de France, comte d'Alençon, de Blois et de Chartres, seigneur de Guise, époux de Jeanne de Châtillon
 Pierre II d'Alençon (1340-1404), comte d'Alençon, du Perche et de Porhoët
 Pierre d'Alençon (mort en 1629), missionnaire français au Maroc
 Pierre d'Alençon, canoëiste français

Lieux 
 L'église Saint-Pierre d'Alençon, une église située à Alençon